Klammer est un patronyme porté notamment par :

  (1961-), photographe allemand ;
 Erwin Klammer, tireur sportif allemand ;
 Franz Klammer (1953-), skieur alpin autrichien ;
  (1879-1959), traducteur autrichien ;
 Lisa Klammer (1996-), chanteur autrichien ;
 , musicien allemand.

Patronyme germanique